D114 peut faire référence à :
 HMS Defender (D114), un destroyer de la Royal Navy ;
 Route départementale 114 dans les Yvelines.